Acutozetes är ett släkte av kvalster. Acutozetes ingår i familjen Haplozetidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Spindeldjur
Acutozetes